Конрадо Кастиљо има више значења:

 Конрадо Кастиљо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо, Ла Марома (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо, Меса де Тимас (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо, Ел Пилон (Маинеро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Конрадо Кастиљо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику